Informàtica:
 Programa informàtic, conjunt d'ordres que es dona a un ordinador per realitzar una determinada tasca
 Programa d'ordinador o programari, conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador 
 Programa de control o controlador de dispositiu, programa informàtic que permet al sistema operatiu d'un ordinador interaccionar amb un perifèric
 Mitjans audiovisuals:
 Programa de televisió, conjunt d'emissions televisives periòdiques
 Programa de ràdio, conjunt d'emissions radiofòniques periòdiques
 Música:
 Programa (grup musical), grup musical